Se llama aguaribay o aguaribai a diferentes especies de árboles según la región:

 Aguaribay es el nombre común de Schinus areira en el centro de Argentina.
 Aguaribay es el nombre común de Schinus molle en el litoral argentino y uruguayo.
 Es también el nombre común de la anacardiácea Lithraea molleoides en el Río de la Plata.